Зеленопо́лье () — посёлок в Бахмутской городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 316 человек. Почтовый индекс — 84751. Телефонный код — 6274.

Ссылки 
 Зеленополье на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Донецкой области